GB poate fi:

 Gabon, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 .gb, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Regatul Unit

Legături externe 
  „GB” la acronymfinder.com